Акула-призрак — может означать:

 Акула-призрак — отряд химерообразные, класс хрящевых рыб из подкласса цельноголовых.
  () — коротконосая химера из семейства ; эндемик новозеландских вод.
  () — хрящевая рыба (), принадлежащая к подклассу голоцефалов (химеры).

 Фильмы
  — фэнтезийный телефильм о монстрах 2013 года режиссёра Гриффа Фёрста.
  — сверхъестественный фильм ужасов Новой Зеландии 2015 года, снятый Эндрю Тоддом и Джонни Холлом.

Примечания